Dunstable bezeichnet:
 eine englische Stadt, siehe Dunstable
 einen Ort in Massachusetts, USA, siehe Dunstable (Massachusetts)

Dunstable ist der Familienname folgender Personen:
 John Dunstable (ca. 1390–1453), englischer Komponist